Lietuvos rytas (journal) :  quotidien lituanien
 Lietuvos rytas (basket-ball) :  équipe de basket-ball de la ville de Vilnius en Lituanie